Il doppio del torneo di tennis Wembley Championship 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stan Smith e Roscoe Tanner che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Brian Gottfried 7-6, 6-3.

Teste di serie 
 Tom Okker /  Marty Riessen (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Brian Gottfried (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wembley Championship 1976